Sangan steht für:
 eine westafrikanische Trommel
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Sangano in der Provinz Turin, Italien
 eine Stadt im Distrikt Sibi in Belutschistan, Pakistan
 Sangan (Razavi-Chorasan) ist eine Stadt in der Provinz Razavi-Chorasan, Iran
 eine Ortschaft im Distrikt Kan in der Provinz Teheran, Iran

Siehe auch:
 Sangam